WST steht für:
 West Samoa Time, entsprechend der Zeitzone UTC−11
 Western Standard Time, heute meist Australian Western Standard Time (AWST), entsprechend der Zeitzone UTC+8
 World Snooker Tour, die aus verschiedenen Turnieren bestehende Spielsaison im Snooker
 Wasserscheidentransformation, ein Verfahren zur Segmentierung in der Bildverarbeitung
 Water-soluble tetrazolium salt (WST-1), englisch für „wasserlösliches Tetrazoliumsalz“
 World System Teletext, internationaler Standard zur Kodierung von Teletext-Informationen, im Standard ITU-R BT.653 als CCIR Teletext System B definiert
 Kfz-Kennzeichen für den Landkreis Ammerland, abgeleitet vom Verwaltungssitz Westerstede
 Samoanischer Tala (ISO-4217-Währungscode), Währung West-Samoas
 Westerly State Airport (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen

W. St. steht für:
 Wilhelm Strunz, Spielzeugunternehmen

Abkürzung